ywq – codice ISO 639-3 della lingua wudig-luqua yi